Sola může znamenat:
 Sola (Norsko) – obec v norském kraji Rogaland
 Sola (Vanuatu) – město na ostrově Vanua Lava (Oceánie)
 Soła – řeka na jihu Polska, přítok Visly
 Sola – latisky sama, pouhá, ve spojeních Sola fide, Sola gratia, Sola scriptura